

Geografia
 Australia
 Huntly – località dell'Australia Occidentale

 Nuova Zelanda
 Huntly – località della regione di Waikato

 Regno Unito
 Huntly – località dell'Aberdeenshire (Scozia)

 Stati Uniti d'America
 Huntly – township del Minnesota
 Huntly – località della Virginia